Shutdown – termine inglese con cui, nell'informatica, si indica l'arresto di un sistema operativo.
 Shutdown – termine inglese con cui, nella generazione di energia nucleare, si indica la fase di rallentamento a livello subcritico delle reazioni nel nocciolo di un reattore nucleare.
 Shutdown – singolo del gruppo musicale giapponese Vidoll.
 Shut Down Volume 2 – album del gruppo musicale statunitense The Beach Boys.
 Government shutdown – particolare procedura di blocco delle attività amministrative negli Stati Uniti d'America.